Plaats in Indonesië
 Kateguhan (Sawit), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kateguhan (Tawangsari), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java